

Підлісний — селище, Верхньохавський район, Воронезька область
 Підлісний — селище, Грачовський район, Оренбурзька область
 Підлісний — хутір, Ішимбайський район, Башкортостан

 Підлісний Андрій Юрійович — лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Примітки

Див. також 
 Підлісне
 Подлєсний

слов'янські прізвища